Howe kan syfta på:

 Howe (efternamn) – ett engelskt efternamn samt personer med namnet
 Howe (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning för flera personer
 Gordie Howe-hattrick
 Gordie Howe Trophy

Geografi

Antarktis 

 Howe Glacier

Storbritannien 

 Howe, North Yorkshire, ort i England, 
 Howe, Norfolk, ort i England, 
 Howe Park Wood

USA 

 Howe (ort i USA, Oklahoma), Le Flore County, 
 Howe (ort i USA, Texas), Grayson County, 
 Howe (ort i USA, Indiana), LaGrange County,

Se även
 Howe Island
 Howe Sound
 Mount Howe

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar